Novoselani (makedonska: Новоселани) är en ort i Nordmakedonien.   Den ligger i kommunen Opsjtina Dolneni, i den centrala delen av landet,  km söder om huvudstaden Skopje. Novoselani ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Novoselani är huvudsakligen platt, men österut är den kuperad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km väster om Novoselani. Runt Novoselani är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Närmaste större samhälle är Prilep,  km sydost om Novoselani. 

Trakten runt Novoselani består till största delen av jordbruksmark.  Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är april, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Dolneni (kommun)